Ло́пес Родри́гес () — испанская фамилия.

Известные носители: Лопес Родригес, Адриан (также известный как Писку; род. 1987) — испанский футболист.
 Лопес Родригес, Александер Агустин (род. 1992) — гондурасский футболист.
 Лопес Родригес, Диего (род. 1981) — испанский футболист.
 Лопес Родригес, Мария Исабель (род. 1995) — испанская певица и актриса.
 Лопес Родригес, Николас де Хесус (род. 1936) — доминиканский кардинал.
 Лопес Родригес, Хавьер (род. 1986) — испанский футболист.
 Лопес Родригес, Эдгар Иван (род. 1999) — мексиканский футболист.

См. также 
 Элиодоре Родригес Лопес — стадион в Санта-Крус-де-Тенерифе. Также известен как стадион «Тенерифе».